LStade Marocain és un club de futbol marroquí de la ciutat de Rabat.

Palmarès 
 Lliga marroquina de futbol:
 1928, 1931, 1944

 Copa marroquina de futbol:
 1939, 1942, 1947, 1954

Referències 

Clubs de futbol marroquins